Saint-Antonin (Alpes-Maritimes)
 Saint-Antonin (Gers)
ook:
Saint-Antonin-de-Lacalm, Tarn 
Saint-Antonin-de-Sommaire, Eure 
Saint-Antonin-du-Var,  Var 
Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne
Saint-Antonin-sur-Bayon, Bouches-du-Rhône